Droga krajowa B7 (Austria) –
 Droga krajowa B7 (Niemcy) –

Zobacz też